Eastern (Fiji), een divisie van Fiji
Eastern (Ghana), een regio van Ghana
Eastern (Kenia), een provincie van Kenia
Eastern (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Eastern (Oeganda), een regio van Oeganda
Eastern (Sierra Leone), een provincie van Sierra Leone
Eastern (Zambia), een provincie van Zambia
Eastern District, een district van Hongkong